Brützel ist der Familienname folgender Personen:

 Josias Wolrat Brützel (1653–1733), deutscher Bildschnitzer, Bildhauer und Tischler des Barocks
 Christian Brützel (1798–1871), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter in Waldeck